Yacouba Sylla (Étampes, 29 november 1990) is een Frans voetballer van Malinese afkomst die doorgaans als middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2019 een contract tot medio 2022 bij CFR Cluj, dat het voorgaande seizoen Roemeens landskampioen was geworden.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kayserispor
 Lijst van spelers van KV Mechelen

Frans voetballer